Die Futsal-Regionalliga Nord 2021/22 war die fünfte Saison der Futsal-Regionalliga Nord, der höchsten Futsalspielklasse in Norddeutschland. Die Saison begann am 18. September 2021 und endete mit dem letzten Spieltag am 2. April 2022.

Der Meister FC St. Pauli nahm im Anschluss an der Aufstiegsrunde zur Futsal-Bundesliga 2022/23 gegen den Tabellenneuten der Futsal-Bundesliga und Vertreter der Regionalliga Südwest teil.

Tabelle

Relegation

Teilnehmer aus den Verbandsligen 
Neben dem Neuntplatzierten der abgelaufenen Regionalliga-Nord-Saison nahmen folgende Mannschaften aus den Verbandsligen teil.

Abschlusstabelle 

Durch den Aufstieg des FC St. Pauli in die Bundesliga hätten alle Vereine der Aufstiegsrunde in der Regionalliga Nord spielen können. United Seaside nahm das Aufstiegsrecht aufgrund organisatorischer, zeitlicher und finanzieller Punkte jedoch nicht wahr.

Weblinks 
 Futsal-Regionalliga-Nord 2021/22 bei Fussball.de

Einzelnachweise 

Regionalliga Nord 2021/2022
Futsalveranstaltung 2021
Futsalveranstaltung 2022
Sportsaison 2021/22